Morten Friis ist der Name folgender Personen:

* Morten Friis (* 1968), dänischer Musiker, siehe Safri Duo
 Morten Friis (Fußballspieler) (Morten Friis Jensen; * 1985), dänischer Fußballspieler